Krasnoznamensk může být:

 Krasnoznamensk (Kaliningradská oblast) – město v Kaliningradské oblasti v Rusku
 Krasnoznamensk (Moskevská oblast) – město v Moskevské oblasti v Rusku